Eduardo Sepúlveda  puede referirse a las siguientes personas:

 Eduardo Sepúlveda, futbolista chileno;
 Eduardo Sepúlveda, ciclista argentino;
 Eduardo Sepúlveda Whittle, periodista chileno;
 Eduardo Sepúlveda Puerto, esgrimidor español.